Каспар Ричард Джордж Ли (, род. 24 апреля 1994, ЮАР, Найсна) — английский видеоблогер, актёр.

Ранняя жизнь 
Каспар родился в Лондоне, Великобритания. Раннее детство он провёл в Ноттингеме. Вскоре, его семья переехала в Дурбан, Южная Африка, где Ли пошёл в школу. Через некоторое время его перевели в специальную школу для мальчиков. Когда Каспару исполнилось 11 лет его семья переехала в курортный городок. Там он познакомился со своим лучшим, и по сей день, другом — Джошем Питерсом. У Каспара есть родная сестра Теодора, которая также является видеоблогером. Родители Каспара и Теодоры развелись, но через несколько лет снова вступили в брак и на данный момент живут вместе в Южной Африке. В 16 лет Каспар решил создать канал на YouTube ,и тогда началась его карьера видеоблогера. 31 декабря 2013 года Каспар переехал в квартиру Алфи Дейса в Лондоне. В мае 2014 года Джо Сагг и Каспар съехались в двухэтажную квартиру в Лондоне. В конце февраля 2016 они её продали и начали жить в отдельных квартирах, которые находятся в 8 минутах езды друг от друга.

Личная жизнь 
В 2014 году Каспар начал встречаться с Габи Джонс. Но их отношения не продлились долго, так как Габи поступила в университет, а Каспар погрузился в YouTube и много путешествовал. Тогда они пришли к выводу, что стоит порвать отношения и остаться хорошими друзьями. В конце 2014 Ли встретил Эмму Лавен. Они начали встречаться, вместе поехали в Уганду с Comic Relief, чтобы осмотреть местные больницы. Для их улучшения, Каспар с помощью своих зрителей собрал 14000 фунтов. Вскоре, Эмме надо было возвращаться в университет, а Каспар снова погрузился в работу. Они решили расстаться и поддерживать только дружескую связь. Встречался с Мэдди (Мэдэлин) Ковитц. 13 июня объявил в своем твиттере, что они больше не вместе.

YouTube 

Канал Каспара был создан 10 ноября 2011 года. Первое видео на канал было загружено 2 января 2012 года. «dicasp» — именно так назывался канал Ли раннее и расшифровывается, как Режиссёр Каспар. На 2016 год количество подписчиков на канале составляет 6 691 891 миллиона и 621 833 249 просмотров. Каспар снял видео с таким знаменитостями, как Кевин Харт, Лиза Кудроу, Аса Акира, Марк Уолберг, Уилл Феррелл, Леа Сейду, Моника Беллуччи, Крис Прэтт, Хлоя Морец, Кара Делевинь, Трой Сиван , Эд Ширан, Зак Эфрон, Дуэйн Джонсон.

Кинематография 
в 2014 году Каспар сыграл мимолётную роль в «Малёк 3: Учимся летать», где главную роль исполнял Трой Сиван. В 2015 году вместе с Джо он озвучил чаек — героев фильма Спанч Боб. В том же году Каспар принял участие в съемках ещё не вышедшего фильма «Laid in America» («Заложники в Америке»), где вместе с KSI сыграл главную роль. В том же 2015 году, Каспар и Джо заключили договор с BBC и вместе сняли фильм под названием «Joe & Caspar: Hit The Road», где они без телефонов и камер отправились в путешествие по Европе, чтобы заработать денег и вернуться домой. Фильм доступен уже и с русскими субтитрами.

Примечания

Ссылки 

Блогеры Великобритании